Recken bezeichnet:

 einen Abschnitt des Flusses Elde als Übergang vom Malchower See in den Petersdorfer See in Mecklenburg
 den Zug an Muskeln zur Erhöhung der allgemeinen Beweglichkeit, siehe Dehngymnastik
 eine Art des Freiformens nach DIN 8583, siehe Recken (Materialtechnik)
 das Ziehen von Schiffen auf Wasserwegen durch Menschen oder Zugtiere (schweizerisch), siehe Treideln

Recken ist Familienname folgender Personen:
 Hugo Recken (1891–1953), Bürgermeister von Osterath 
 Ludwig Recken (1855–1945), Geheimer Baurat und deutscher Politiker

Siehe auch:
 Recke